Кабакчиев може да се отнася за:

 Август Кабакчиев (1914-1999), български офицер, генерал-полковник
 Любомир Кабакчиев (1925-1986), български актьор
 Тодор Кабакчиев (р. 1949), български музикален деец, диригент и композитор
 Христо Кабакчиев (1878-1940), български политик и деец на БКП